USS Clark je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Clark (DD-361) 
 USS Clark (FFG-11)

Clark